Сухо́й коло́дец, Свято́й колодец, Непопира́емое нога́ми ме́сто — разновидность дренажного колодца, инженерное сооружение при (или в самом) православном храме, используемое для сливания остатков святой воды после совершения таинства Крещения и воды после мытья различной церковной утвари, полов в храме и некоторых освящённых предметов.

По канонам Православной церкви, все священные (и многие благословлённые) вещи недопустимо попирать ногами (топтаться по ним), выбрасывать на свалки бытового мусора и желательно хранить обособленно от посторонних предметов. Святая вода признаётся величайшей святыней, а также и во́ды, использованные для омовения всего, что есть в храме, поэтому для благоговейной утилизации этих вод не годятся ни городская, ни дождевая канализации.

Для удаления освящённой воды возле храма (или даже в самом храме) огораживается непопираемое людьми место, где в земле вырывается особое углубление. В зависимости от климатических условий глубина получившегося колодца должна быть ниже уровня промерзания почвы в самые сильные зимние морозы (обычно 2—3 м), но не достигать уровня залегания грунтовых вод. Стенки колодца от размывания водой и обваливания укрепляются трубой. Внутри этой трубы иногда помещают вторую трубу меньшего диаметра для улучшения теплоизоляции колодца изнутри.

Сверху колодец накрывают крышкой (в зимнее время более плотной и утеплённой, но так, чтобы она не намертво примерзала к трубе колодца) или двумя крышками. Над колодцем сооружают сужающийся кверху навес (будку) с запираемой на ключ дверцей. На самый верх водружают православный крест.

Если сухой колодец устраивают непосредственно под самим храмом, где земля почти не промерзает, для колодца необходима небольшая вентиляция для избежания проникновения в храм неприятных запахов и насекомых из колодца, куда вместе с водой неизбежно попадают разлагающиеся частички пищи. «Известие учительное» в Служебнике допускает даже под святым Престолом иметь сухой колодец, в котором должно закапывать освящённые вещества, непригодные к употреблению, или пепел после их сожжения.

Если сухой колодец планируется рядом с храмом, то его по возможности располагают поблизости от входной двери храма, чтобы в будущем после крещения святая вода меньше плескалась при её перенесении к колодцу. При этом огороженный колодец с удобными широкими дорожками не должен перегораживать главный вход и подъезд автотранспорта ко храму и не мешать многолюдным шествиям крестных ходов вокруг храма.

Сухой колодец отгораживают от прихожан и их детей, которые могут по неосторожности свалиться в этот колодец, а также от случайно забежавших в церковную ограду собак. Чтобы кошки не лежали сверху на колодце, будка над святым колодцем делается не с горизонтальной крышей, а с наклонной. Чтобы птицы не садились на крест над колодцем, на перекладины креста закрепляют вертикальные штыри или закрывают сверху двумя наклонными дощечками.

В сухой колодец под землёй могут быть проведены непосредственные стоки использованной воды от умывальника (или рукомойника), находящегося в притворе храма и в алтаре.

Ещё в стадии проектирования сухого колодца необходимо согласовать его изготовление с компетентными гражданскими органами — санитарно-эпидемиологической службой, экологической полицией, археологическим управлением, Государственным архитектурно-строительным надзором, организациями, ответственными за инженерные сети и коммуникации водопроводных, водоотводных, отопительных, электрических, телефонных, транспортных, вентиляционных систем.

При определённом наполнении сухого колодца нерастворимыми освящёнными остатками необходимо почистить этот колодец (желательно в летнее время) — вынуть из него освящённые осадки, сжечь их на камне или плинфе, а пепел погрузить в проточные воды чистой реки.

Примечания 

Православная архитектура
Устройство христианского храма
Святые места
Церковная утварь
Культовые сооружения
Вода в культуре